Bolharka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Bolharka (Perwomajsk), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Perwomajsk
 Bolharka (Odessa), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Odessa

Zwischen 2016 und 2021 trug auch das Dorf Sofijiwka (Berdjansk) diesen Namen.